Ehrlich är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Ernst Ludwig Ehrlich (19212007), judisk tyskfödd-schweizisk judaist
 Heinrich Ehrlich, tysk musiker och författare
 Paul Ehrlich, tysk läkare
 Paul R. Ehrlich, amerikansk biolog
 Robert Ehrlich (född 1957), amerikansk republikansk politiker, guvernör i Maryland
 Siegwart Ehrlich, tysk kompositör

Erlich 
 Jonathan Erlich (född 1977, Buenos Aires), israelisk tennisspelare

Tyska efternamn
Judiska efternamn